Sciencenet è un motore di ricerca sperimentale sviluppato dal KIT (in particolare dal Liebel-Lab) ed è specificamente destinato a ricerche riguardanti la conoscenza scientifica. Sciencenet è basato su YaCy e sfrutta la tecnologia peer-to-peer. Il software è distribuito con una licenza GPL.

Collegamenti esterni 

 The Sciencenet search portal
 
 See the current Sciencenet network overview.
 See the participating peers with detailed index information.
 
 

Motori di ricerca